Benarrabá kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benarrabá (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Benarrabá (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar